Kraus je příjmení německého původu; odkazuje ke kudrnatým vlasům původního nositele. Existuje více nositelů příjmení Kraus nebo Krauss:

základní tvar
 Adam Kraus (* 1982) – český herec a divadelní režisér
 Adolf Kraus (1850–1928) – český právník židovského původu
 Alfred Kraus (1824–1909) – místodržitel Království českého
 Alfredo Kraus Trujillo (1927–1999) – španělský operní pěvec-tenorista rakouského původu
 Andrej Kraus (* 1967) – slovenský herec
 Antonín Kraus (1908–1951) – český pilot proudových letadel
 Arno Kraus – více osobností, viz samostatný rozcestník
 Artur Kraus (1854–1930) – český podnikatel, astronom, průkopník sportu a technických novinek
 Blahoslav Kraus (* 1943) – český vysokoškolský učitel a vědec
 Clemens Krauss (1893–1954) – rakouský dirigent, interpret hudby Richarda Strausse
 David Kraus (* 1980) – český herec a zpěvák, syn Jana Krause a Jany Krausové
 František Josef Kraus (1904–1976) – český malíř, grafik a pedagog
 František R. Kraus (1903–1967) – český novinář, spisovatel a redaktor
 Franz von Krauss (1865–1942) – rakouský architekt
 Friedrich Kraus (1826–1894) – německý malíř portrétů, žánrů a zátiší
 Hugo Kraus (1894–1961) – český operetní herec, divadelní režisér a ředitel 
 Ivan Kraus (* 1939) – český herec a spisovatel, bratr Jana Krause
 Ivo Kraus (* 1936) – český experimentální fyzik, vysokoškolský pedagog a popularizátor přírodních a technických věd
 Jan Kraus (* 1953) – český herec, režisér a moderátor, bratr Ivana Krause a otec Davida Krause
 Jan Kraus (fotbalista) (* 1979) – český fotbalový útočník
 Ján Kraus (1920–1983) – slovenský a československý politik KSČ, v 60. letech stát. tajemník na min. plánování
 Jaroslav Kraus (1912–???) – český fotbalista
 Jaroslav Kraus (basketbalista) (* 1959) – československý basketbalista
 Jaroslav Kraus (politik) (* 1935) – český lékař a politik, po sametové revoluci poslanec ČNR
 Jiří Kraus (* 1935) – český jazykovědec, lexikograf, překladatel
 Josef Kraus – více osobností, viz samostatný rozcestník
 Karel Kraus (1920–2014) – český divadelní dramaturg, překladatel a esejista, nositel Ceny F. X. Šaldy
 Karel Kraus (fotbalista) (1907–1968) – československý fotbalista, záložník
 Karl Kraus (1874–1936) – rakouský spisovatel a dramatik českého původu
 Lukáš Kraus (* 1984) – český basketbalista
 Martin Kraus – více osobností, viz samostatný rozcestník
 Michael Kraus – více osobností, viz samostatný rozcestník
 Moric Kraus (1845–1903) – učitel židovského náboženství, překladatel, duchovní a stoupenec českožidovského hnutí
 Oskar Kraus (1872–1942) – rakouský filozof
 Ota Kraus (1909–2001) – český spisovatel a novinář židovského původu, otec Jana a Ivana Krause
 Ota B. Kraus (1921–2000) – český spisovatel a učitel
 Otakar Kraus (1909– 1980) – česko-britský operní pěvec (barytonista) a hudební pedagog
 Pavel Kraus (* 1936) – český spisovatel
 Petr Kraus (* 1966) – český manažer a podnikatel
 Roman Kraus (* 1955) – český lékař a politik
 Ronald Kraus (1927–1996) – český písňový textař, syn Františka R. Krause
 Rudolf Kraus (1868–1932) – český bakteriolog
 Tadeáš Kraus (1932–2018) – český fotbalista polské národnosti
 Theodor Krauß (1864–1924) – německý homeopat a lékař alternativní medicíny českého původu
 Tomáš Kraus (právník) (* 1954) – tajemník Federace židovských obcí, syn Františka R. Krause
 Tomáš Kraus (* 1974) – český lyžař, mistr světa ve skikrosu
 Victor Kraus (1845–1905) – rakouský pedagog a politik, poslanec Říšské rady, funkcionář spolku Deutscher Schulverein
 Vilém Kraus – více osobností, viz samostatný rozcestník
 Vinzenz Kraus (1865–1926) – československý politik německé národnosti
 Vlastimil Kraus (* 1946) – matematik, náměstek ministra ČSSR

ženská podoba s přechýlením
 Alison Kraussová (* 1971) – americká zpěvačka a houslistka
 Brigitte Krausová (* 1956) – západoněmecká atletka
 Denisa Krausová (* 1981) – česká malířka
 Dita Krausová (* 1929) – (rozená Edith Polachová), vnučka Johanna Polacha, manželka Oty B. Krause, učitelka pedagogiky a angličtiny v Izraeli, spisovatelka 
 Jana Krausová (* 1954) – česká herečka, matka Davida
 Petra Krausová (* 1977) – česká reprezentantka v paraglidingu

jiný význam odvozený od příjmení
 Kraus (časopis)

Stejný význam 
 Krause
 Krauskopf

Česká příjmení téhož významu 
 Kučera
 Kudrna
 Kudrnáč (rozcestník)

Externí odkazy 
 

Německá příjmení
Židovská příjmení
Česká příjmení